Jerzy Michałowski (dyplomata)
 Jerzy Michałowski (generał)